Oikonomou ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Oikonomou (* 1968), griechische Neogräzistin
 Marios Oikonomou (* 1992), griechischer Fußballspieler
 Zisis Oikonomou (1911–2005), griechischer Dichter und Prosa-Schriftsteller